Идиот може да се отнася за:
 Идиот, човек с тежка интелектуална недостатъчност
 Идиот (роман), роман от Фьодор Достоевски
 Идиот (филм, 1951), филм на Акира Куросава
 Идиот (филм, 1958), филм на Иван Пирев